Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Regina”
 Pierwszy HMCS „Regina” (K234) był korwetą typu Flower. W służbie kanadyjskiej w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Regina” (FFH 334) jest fregatą typu Halifax. W służbie od 1994 roku (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Regina